, titre original de la pièce Le Mariage de l'écrivain polonais Witold Gombrowicz ; 
  un groupe d'informatique musicale formé en 2000 ; 
 , une tache épaisse dans un fil créée en faisant varier l'étanchéité de la torsion ; 
 SLUB, acronyme de la Bibliothèque d'État et universitaire de Saxe à Dresde, à Dresde, Allemagne ; 
 SLUB, l'un des trois gestionnaires de mémoire du noyau Linux.